Phycis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Peter Artedi, Ichthyologia, Leiden 1738. Phycis ingår i familjen fjällbrosmefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjällbrosmefiskar
Phycis